Uzun (türk. = „groß, lang“) ist ein türkischer Familienname, analog dem deutschen Familiennamen Groß. Patronymisch von Uzun abgeleitet ist der Familienname Uzunoğlu.

Namensträger 
 Aslı Melisa Uzun (* 1995), türkische Schauspielerin und Model
 Enes Uzun (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Eralp Uzun (1981–2013), deutscher Schauspieler
 Habib Uzun (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Mehmed Uzun (1953–2007), kurdischer Schriftsteller
 Saban Uzun (* 1987), deutscher Fußballtrainer
 Sinan Uzun (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Şoray Uzun (* 1967), türkischer Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Sänger
 Turgay Uzun (* 1974), deutscher Boxer

Weiteres 
 Uzun (Usbekistan), Stadt in der südusbekischen Provinz Surxondaryo
 Uzun (Bezirk), Distrikt ebendort

Familienname
Türkischer Personenname